Amphoe Tha Bo (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Westen der Provinz Nong Khai. Die Provinz Nong Khai liegt im Norden der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Die Provinz Nong Khai liegt etwa 615 Kilometer nordöstlich von Bangkok entlang des Mekong, der hier die Landesgrenze nach Laos darstellt.

Amphoe Tha Bo grenzt an die folgenden Landkreise (von Osten im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Mueang Nong Khai und Sakhrai in der Provinz Nong Khai, an Amphoe Ban Phue der Provinz Udon Thani, sowie an die Amphoe Pho Tak und Si Chiang Mai wiederum in der Provinz Nong Khai. Nach Nordosten liegt am anderen Ufer des Mekong die Präfektur Vientiane von Laos.

Geschichte 
Die Geschichte des Landkreises geht zurück auf Mueang Tha Bo, die 1897 gegründet wurde. Der erste Gouverneur (Chao Mueang) war Phra Kupradit Padi ().

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Tha Bo ist in zehn Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 100 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Tha Bo (Thai: ), bestehend aus Teilen der Tambon Tha Bo und Nam Mong.

Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Kong Nang (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Kong Nang.
 Ban Thon (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Ban Thon.
 Phon Sa (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Phon Sa.

Außerdem gibt es acht „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Tha Bo (Thai: )
 Nam Mong (Thai: )
 Khok Khon (Thai: )
 Ban Duea (Thai: )
 Ban Wan (Thai: )
 Na Kha (Thai: )
 Phon Sa (Thai: )
 Nong Nang (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Tha Bo von amphoe.com (in Thai)

Tha Bo